Hans Moser hace referencia a varios artículos:

Personas
Hans Albrecht Moser (1882-1978), escritor suizo.
Hans Gmoser (1932-2006), montañista canadiense (cuyo nombre a veces se escribe de otra manera).
Hans Heinz Moser (1936-), actor suizo.
Hans Joachim Moser (1889-1967), compositor y musicólogo alemán.
Hans Moser (1880-1964), actor austriaco.
Hans Moser (1944-), cineasta y productor pornográfico alemán.
Hans Moser (1901-1974), jinete olímpico suizo.
Hans Moser (1937-), jugador alemán de balonmano nacido en Rumania.
Hans Moser (1951-), político suizo, presidente del partido cristiano de derechas Unión Democrática Federal.
Hans Möser (1906-1948), oficial alemán de las SS y criminal de guerra nazi.
Hans Werner Moser (1965-), futbolista y entrenador alemán (en).